West Bluff kan syfta på följande platser:

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 

 Sulphur Point, udde, 
 Stench Point, udde, 

Robotskapade Sydgeorgien och Sydsandwichöarnaförgreningar